Просто́р — многозначный термин:
 Простор — ничем не стеснённое свободное пространство
 Простор — отсутствие каких-либо ограничений, свобода
 Простор — раздолье, ширь, приволье, равнина
 «Простор» — журнал
 «Простор» — парк в Кырджали, Болгария